Tableau peut avoir plusieurs sens suivant le contexte employé :

Arts 
 Dans le domaine des beaux-arts, un tableau est une œuvre, généralement une peinture composée sur un panneau mobile, de bois ou sur une toile tenue par un châssis, encadré ou non ;
 Au cinéma, Georges Méliès utile le mot tableau dans le sens qu’a désormais le mot plan ;
 Au théâtre, certaines divisions d’une pièce sont parfois appelées des tableaux ;
 Dans le domaine de l’art vivant, un tableau vivant est une représentation figée exécutée par des acteurs.

Architecture  
 Tableau :
 dans une baie, il est l’espace vertical dans l’épaisseur de mur entre la feuillure engravée recevant la porte, la fenêtre et le parement, le nu du mur à l’extérieur. Par extension l’embrasure ;
 dans une cheminée, il est la partie verticale intérieure des alettes perpendiculaires au mur contre-cœur.

Médecine 
 Tableau clinique

Informatique 
 En programmation, un tableau est une structure de données représentant une matrice ou un tableau croisé dynamique ;
 En visualisation de données, un tableau est une représentation graphique d’informations sous la forme d’une grille, en une ou, le plus souvent, deux dimensions ;
 Tableau Software est une entreprise qui développe des logiciels de visualisation de données.

Autres 
 Tableau, au jeu de poker, l'ensemble des cartes communes étalées faces visibles sur la table par le donneur ;
 Tableau, en statistiques, méthode permettant de présenter des données ;
 Tableau de tri (ou calendrier de conservation), outil de gestion des documents d'archives ;
 Tableau périodique des éléments  ou table de Mendeleïev, tableau en chimie qui recense tous les atomes connus et leurs caractéristiques ;
 Tableau arrière, panneau de la coque situé à l’arrière du bateau ;
 Tableau de bord, qui indique différents paramètres au conducteur comme la vitesse ;
 Tableau d'affichage, qui permet d'indiquer le score (nombre de points), le temps de jeu...
 Tableau noir ou tableau blanc, supports sur lesquels un professeur de classe écrit à la craie ou au feutre 
 Tableau blanc interactif, écran tactile permettant de projeter des images et d'interagir avec celles-ci ;
 Tableau Software, entreprise développant des outils pour la représentation graphique de données statistiques et l'informatique décisionnelle.